Bulboaca ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Bulboaca (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 in der Republik Moldau:
 Bulboaca (Anenii Noi), Dorf im Rajon Anenii Noi
 Bulboaca (Briceni), Dorf im Rajon Briceni